Те́ллос А́грас (, настоящее имя Сара́нтос Агапино́с, ; 17 февраля 1880 — 7 июня 1907) — греческий офицер, один из самых известных героев Борьбы за Македонию. Является одним из двух главных исторических персонажей греческой писательницы Пенелопы Дельта, в её историческом романе «Тайны Болота», взрастившем несколько поколений греческих детей и подростков.

Биография 
Сарантос Агапинос родился в 1880 году в городе Навплион, но родом происходил из Гаргальяни Мессинии.
В 1901 году окончил Военное училище эвэлпидов и получил назначение в гарнизон греческой столицы, города Афины.
Агапинос жаждал служить Отечеству, не дожидаясь будущей войны. Это побудило его, через несколько месяцев после окончания училища, вступить в ряды добровольцев, отправлявшихся на территорию Османской империи, чтобы принять участие в Борьбе за Македонию.
Будучи ещё молодым офицером, Агапинос был назначен командиром одного из партизанских отрядов, которые готовил в городе Волосе «капитан Акритас».

Македония 
К концу 19-го века Османская Македония была регионам, где сталкивались интересы и геополитические планы европейских «Великих держав» и балканских государств. Современный английский историк Дуглас Дакин пишет, что «все балканские народы могли предъявить претензии на всю, или на часть, Македонии, основываясь на исторические, национальные, языковые, культурные и религиозные аргументы».
Ситуация стала приобретать характер кризиса, после того как османское правительство в 1870 году учредило султанским фирманом болгарскую экзархию.
Первоначально полем конфронтации стала церковь, а затем последовало просвещение.
Дакин пишет, что к 1902 году на территории Османской Македонии насчитывалось более 1.000 греческих школ с 78.000 учениками, в то время как «школы экзархистов, функционирующие на деньги предоставляемые Россией и Болгарией, насчитывали 592 школ с 30.000 учениками». По их стопам пошла и Сербия, создав 233 школ.
Эти цифры, в той или иной мере, соответствуют турецкой переписи 1905 года, согласно которой, на территории Македонии 647.962 человек были под омофором Константинопольского патриарха, а к болгарской экзархии примкнули 557.734 человек. При этом, ни с одной, ни с другой стороны, эти цифры не определяли ни языковую, ни тем более национальную принадлежность населения. К примеру, экзархисты использовали неологизм «грекомане», чтобы охарактеризовать славяноязычных сторонников Патриархии или Греческой Македонии. .
Появление вооружённых болгарских чет, терроризирующих сторонников Патриархата и изгонявших, а иногда и убивавших, греческих священников и учителей, вызвало, с опозданием, ответный греческий шаг. Греческое сопротивление возглавил митрополит Кастории Герман (Каравангелис), а негласное руководство греческой военной пропаганды возглавило консульство Греции в столице Македонии, городе Фессалоники.

Болото 

Своеобразной и отличавшейся от остальной Македонии стала борьба на озере у города Яница.
Ныне осушенное мелководное озеро, в начале XX века имело открытую акваторию в  стрем (10 км²), в то время как топи и камышовые заросли вокруг него занимали территорию в  стрем (350 км²).
К юго-западу от озера, несколько сёл находились под контролем экзархистов. Болгарские четники обосновались на недоступном для османских властей озере и построили сеть шалашей на сваях, ставших своеобразными крепостями. Связь между шалашами и берегом поддерживалась «плавами» (плоскодонными лодками). Болгарские четники обосновались на западе озера, примыкая к нескольким подконтрольным экзархии сёлам, расположенным к юго-западу от озера. Базируясь на озере и терроризируя прибрежное греческое и верное Патриархии славяноязычное население, болгарские четники пытались расширить подконтрольную им территорию. Греки, уже с 1905 года, осознали значение озера и сумели поставить свой первый шалаш в его северной части.
Поскольку события разворачивались на османской территории и во избежание дипломатических осложнений, все прибывавшие из Греческого королевства офицеры выбирали себе псевдонимы. С 1905 года на озере действовали лейтенанты Константин Букувалас (псевдоним Петрилос), Ставрос Ригас (Каводорос), Михаил Анагностакос (Матапас) . Греческая сторона поставила себе целью обосноваться на северо-востоке озера, чтобы держать под контролем дорогу снабжения из Салоник. Но следовало изгнать болгар из юго-западной части озера. Используя плоскодонки, греки и болгары совершали налёты на шалаши и прибрежные сёла другой стороны.

Аграс 

В сентябре 1906 года, по решению «Центра» (Генерального консульства Греческого королевства в Фессалоники), на озеро были посланы 3, только что сформированных, греческих отряда.
Одним из них был отряд Агапиноса, который насчитывал 20 эвзонов.
Агапинос, избравший себе псевдоним «Аграс» и уменьшительное «Теллос» (от своего имени Сарантос, Сарантеллос), возглавляя свой отряд,
перешёл границу и прибыл на озеро 10 (23) октября 1906 года.
Через несколько дней прибыли отряды лейтенанта пехоты Константина Сарроса (псевдоним Калас) и старшего мичмана Иоанна Деместихаса (псевдоним Никифорос) Второй и третий отряды насчитывали по 25 бойцов каждый.
Главной задачей отрядов было изгнание болгарских чет с озера, с тем чтобы озеро стало базой и центром снабжения греческих отрядов в равнинных регионах Центральной Македонии.
В ноябре и несмотря на наступившие холода, Аграс, с помощью жителей региона Румулук, начал пробивать в плавнях новые коридоры и установил новые шалаши, рядом с болгарскими. Одновременно, Аграс совершил налёт на село Зервохори, где обычно укрывался четник Апостол (Петков). 14 (27) ноября Аграс, со своими 20 эвзонами и несколькими местными жителями, совершил на плоскодонках налёт на центральные шалаши болгар.
По причине подмоченных гранат, налёт не завершился победным исходом и Аграс был вынужден отойти. .
В ходе этого боя, Аграс получил ранения в руку и плечо.
Инициативу взял в свои руки Никифорос, который со своим отрядом атаковал болгарские шалаши 17 (30) декабря.

Как следствие жизни на болоте, болезни не оставляли бойцов. Раненый и больной Аграс настаивал остаться на озере, но получил приказ из «Центра» (консульства) прибыть в Фессалоники на лечение. С помощью, дружившего с Аграсом и симпатизирующего грекам, турецкого помещика Халил-бея, Аграс добрался до македонской столицы.
Но уже через неделю, ещё не выздоровев, Аграс вернулся на озеро, возобновив атаки против болгарских четников. Борьба с болгарами приняла позиционный характер.
Мазаракис пишет, что Аграс, будучи идеологом, пришёл в этот период к мысли о свёртывании борьбы между греками и болгарами, с тем чтобы направить совместные усилия против турок.

Смерть Аграса 
Болезнь Аграса не только не отступала, но начала обостряться. По настоянию Никифороса, в феврале 1907 года, Аграс оставил озеро и перебрался в горы у города Науса (Иматия). Его задача ограничивалась организационной работой, пропагандой и поддерживанием контактов с, остававшимся на озере, Никифором.
В апреле 1907 года, греческое консульство в Фессалониках приняло решение заменить измождённых командиров и бойцов региона новыми добровольцами. Предполагался также отзыв Аграса.
Однако Аграс, постоянно получал информацию о падении духа болгарских чет и намерении многих их участников порвать свои связи с экзархистами и присоединиться к борьбе за греческую Македонию.
Подобное намерение выразил болгарский воевода Златан.
Аграс хотел завершить свою деятельность впечатляющим переходом на греческую сторону большой группы четников.
После предварительных контактов и клятвенных заверений со стороны болгар, Аграс и Антонис Миггас 3(16) июля пошли без сопровождения на встречу с воеводами Златаном и валахом Касапче. Оба были вероломно пленены болгарами и подверглись пыткам и издевательствам. Представляемые пленными, Аграс и Миггас были проведены окровавленными через окрестные сёла, как подтверждение болгарской победы.
7(20) июля Аграс и Миггас были повешены на орешне, между сёлами Техово и Владово.
Событие потрясло греков и приверженцев Константинопольского патриархата.
Смерть Аграса была оплакана как в греческих песнях так и в песнях на славянском диалекте части местного населения.
Вероломство болгарских четников стало важным моментом в греческой военной пропаганде и ужесточило борьбу.
Из «Центра» (то есть консульства в Салониках) поступил приказ Александра Мазаракиса отомстить за Аграса и уничтожить, любым путём, каждого из болгарских четников замешанных в вероломном убийстве Аграса. Последний отзвук этих событий состоялся через 6 лет, уже во время Второй Балканской войны, когда участник боёв на озере,
капитан Пападзанетеас, Панайотис, собственноручно убил, замешанного в убийстве Аграса, четника Лечо.
К концу 1907 года греческие отряды вынудили болгарские четы ограничиться обороной и многие сёла региона вернулись под омофор Константинопольского патриарха. .

Свёртывание Борьбы 
В течение 4-х лет (1905—1908) греческие отряды наносили тяжёлые потери четникам (и периодически туркам) и постепенно стали доминировать в регионе, ограничивая деятельность болгарских чет. Английский историк Дуглас Дайкин пишет, что «победа Греции в исторической Македонии (и Сербии на севере османской Македонии) в вооружённой борьбе за Македонию, не имела результатом территориальные приобретения. Но их победы помешали потере тех регионов, которые позже, в 1912—1913 годах, стали Греческой Македонией и Сербской Македонией».
После младотурецкой революции в июле 1908 года и проведения выборов с участием христианского населения, «Борьба за Македонию» была свёрнута всеми участвовавшими в ней сторонами. Бои, в том числе и на «Озере», прекратились.
Вопрос о Македонии встал вновь с началом Балканских войн в 1912 году.

Тайны болота 
.

В 1935 году вышла в свет книга Пенелопы Дельта «Секреты болота». При написании книги, Дельта основывалась на личных записках-дневнике, переданных ей капитаном «Никифоросом» (Деместихас, Иоаннис). «Аграс» и «Никифорос» стали основными реальными историческими персонажами книги. Ещё одним важным источником при написании книги, стал дневник, который передал Пенелопе Дельта участник тех событий, капитан Панайотис Пападзанетеас.

Книга имела и имеет, по сегодняшний день, огромный успех и с ней выросло не одно поколение греческих детей и подростков. Достаточно отметить, что после второго издания в 1947 году и третьего в 1957 году, в последующие годы книга регулярно переиздаётся один-два раза в год. В книге Дельты греки начинают борьбу в Македонии как акт самообороны. В книге постоянно упоминается «зловещая фигура» реального болгарского воеводы, Апостола Петкова.

Дельта описала реальные события на озере и реальных людей, окаймлённых рядом вымышленных персонажей и эпизодов.
Подойдя к предыстории смерти Аграса, Дельта вкладывает в его уста фразы «пусть примиримся мы, жители Балкан», пусть греки «будучи самыми цивилизованными, предложат план единой борьбы против турок». Апостолос Доксиадис, комментируя книгу, считает что Дельта, таким образом, пытается объяснить побуждения Аграса, приведшие к его смерти. Но для Доксиадиса это самое слабое историческое звено книги. Доксиадис считает что Аграс попал в болгарскую западню, преследуя более умеренные цели, скорее всего, переход некоторых четников на греческую сторону. Доксиадис отмечает, что Дельта использует классический приём демонизации противника и в что в её книге греки, в отличие от болгар, следуют рыцарскому кодексу.
В книге Дельты перед своей смертью Аграс именует болгар «лжецами», «подлецами», «свиноносыми». Эти эпитеты, вместе с «кровожадными болгарми», довольно часто встречаются в её книге.

Доксиадис считает, что сегодняшний критик с лёгкостью может обвинить Дельту в шовинизме, если не в расизме. Но Доксиадис отмечает, что это равносильно обвинению своей стороны во время войны в том, что она стреляет, в то время как она подвергается обстрелу противника и что не следует забывать как «другая сторона» описывает греков в своих книгах. Доксиадис пишет, что те, кто сегодня обвиняют Дельту в гипер-национализме, должны осознать, что история оправдала её. Через 6 лет после выхода книги и с помощью гитлеровской Германии, Болгария стала самым жестоким оккупантом греческой Македонии, что стало причиной беспрецедентного исхода греческого населения из болгарской зоны оккупации в «более безопасную», немецкую.

Сегодня 
.
После побед греческой армии в Балканских войнах, бόльшая часть исторической Македонии была закреплена за Грецией. Села Техово и Владово были переименованы в честь Аграса, соответственно, в Каридья (греч. Καρυδιά -орешня) и Аграс.
Вероломное убийство Аграса стала элементом коллективной памяти греческого народа.
В то же время следует отметить, что болгарская историография, вплоть до Второй мировой войны, пыталась отмежеваться от обвинения в вероломстве в деле Аграса.
Примечательно, что в 1943 году, на фоне болгарских зверств в греческой Македонии, в Софии вышла книга Христо Силянова, в которой автор, ссылаясь на заметку в турецкой газете Константинополя, утверждает что Аграс был схвачен в бою.

Ссылки 

Македономахи
Прототипы литературных персонажей